Marklein ist der Familienname folgender Personen:
 Errol Marklein (* 1957), deutscher Behindertensportler 
 Heike Marklein (* 1967), deutsche Kunstradfahrerin